Fort Atkinson peut faire référence à :

 Fort Atkinson, une ville du comté de Winneshiek en Iowa.
  dans le Kansas.
 , un service postal dans le comté de Washington (Nebraska).
 Fort Atkinson, une ville du comté de Jefferson dans l’État du Wisconsin.

Homonymie de toponyme